

Топоніми 
Яманоуті (Ґіфу)
Яманоуті (Канаґава)
Яманоуті (Наґано)
Яманоуті (Ямаґата)

Персоналії 
Яманоуті — японське прізвище.